Не́рпиче озеро (, від «нерпа») — назва двох озер у Сибіру:
 Нерпиче — озеро на Камчатці.
 Нерпиче — озеро в Якутії.